Феофан Сповідник (бл. 752 — 12 березня 817; за ін. дан. 818) — візантійський чернець, богослов і літописець.
 Феофан Печерський (XII століття) — древньоруський православний святий, чернець Печерського монастиря.
 Черкаський Теофан (1892—1938) — український політичний діяч, інженер-економіст.
 Трофимович Теофан († 1736 або 1737) — письменник і вчений.
 Теофан III (1608—1644). — єрусалимський патріарх.
 Лебединцев Теофан Гаврилович (1828—1888) — педагог та історик.
 Прокопович Феофан (1681—1736) — український богослов, письменник, поет, математик, філософ, ректор Київської академії (1710—1716 рр.), архієпископ Великоновгородський та Великолуцький.
 Феофан Затворник (1815—1894) — російський святий, Тамбовський та Володимирський єпископ, богослов, публіцист-проповідник.